Gallgarben ist der deutsche Name zweier ostpreußischer Ortschaften, die heute in Russland liegen:
 Adlig Gallgarben, Kreis Königsberg/Samland: Opuschki (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad
 (Königlich) Gallgarben, Kreis Königsberg/Samland: Marschalskoje, Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad